Tempo of the Damned () — шестой студийный альбом трэш-метал группы Exodus. Выпущен 2 февраля 2004 года на лейбле Nuclear Blast. Этот альбом является первым полноформатником со времени выхода Force of Habit. Tempo of the Damned — первый альбом, в записи которого принял участие новый бас-гитарист Джек Гибсон, и последний для гитариста Рика Ханолта в рамках Exodus. Также в группу вернулся Стив Суза. На песни «War Is My Shepherd» и «Throwing Down» были сняты клипы. 2600 копий альбома было продано в первую неделю продаж, а к сентябрю 2004 года только в США было реализовано более 14000 копий. К январю 2007 года было продано более 27000 копий в США.

Список композиций

Состав 
 Стив Суза — вокал
 Гэри Холт — электрогитара
 Рик Ханолт — электрогитара
 Джек Гибсон — бас-гитара
 Том Хантинг — ударные

Производство 
 Продюсирование, звукорежиссура, сведение и мастеринг — Энди Снип
 Сведено в Backstage Studio, Дерби, Великобритания
 Записано в Tsunami Recordings, Мосс Бич, Калифорния. Ударные записаны в Prairie Sun Studio, Котати, Калифорния.
 Обложка — Йовита Каминская

Примечания 

Альбомы Exodus
Альбомы Nuclear Blast Records